Geografia: 
 Bais (en bretó Baez, en gal·ló Baès), municipi francès, situat a la regió de la Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine.
 Bais, municipi francès, situat a la regió del País del Loira, al departament de Mayenne.
 Bais, ciutat filipina, situada a la regió de les Visayas Centrals, a la província de Negros Oriental.

 Etnologia:
 Els bais, ètnia tibetanobirmana de la província de Yunnan, a la República Popular de la Xina.